Jack Smith (1895-1946), footballeur écossais,
 Jack Smith (1932-1989), cinéaste américain,
 Jack Smith (né en 1983), footballeur anglais.